«Приз имени Григория Федотова» был учреждён ЦСКА в 1958 году в память о нападающем Григории Федотове и вручался самой результативной команде чемпионата СССР и чемпионата России по футболу.

Обладатели приза 

Чемпионат России

Ссылки 

 Обладатели приза «Имени Григория Федотова»

Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России